Цоргонь лига 2013/14 — 23-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словакии по футболу. Чемпионский титул защищает «Слован».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круги

Третий круг

Потуровая таблица

Источники 
 futbalsfz.sk

2013/2014
Словакия
Спорт в Словакии в 2013 году
Спорт в Словакии в 2014 году